Onomàstica: malnom
Pasqual Sanchis Moscardó, pilotari conegut com a Pigat II.
Eduardo Sanchis Moscardó, pilotari conegut com a Pigat III.

 Micologia:
 Pixacà